Блюме, Карл:
 Блюме, Карл (1796—1862) — немецко-голландский ботаник и миколог.
 Блюме, Карл (1835—1919) — прусский военачальник, генерал инфантерии.